Norbert Lücke ist der Name folgender Personen:

* Norbert Lücke (Fußballspieler) (* 1950), deutscher Fußballspieler
 Norbert Lücke (Schachspieler) (* 1970), deutscher Schachspieler